Călmățuiu – comune del distretto di Teleorman
Călmățuiu de Sus – comune del distretto di Teleorman